Гора Скопус  (הר הצופים Гар га-Цофім) — гора в Єрусалимі (Ізраїль), фактично одна з вершин (північна) Оливкової гори 
 Scopus  — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях